El Camp de les Comes, nucli de població del municipi de Sant Julià de Ramis (Gironès)
 Les Comes de Santa Eugènia
 Les Comes (Amposta), nucli de població del municipi d'Amposta (Montsià)
 Les Comes (Aramunt)
 Les Comes (Cellers)
 Les Comes (Castellbell i el Vilar), nucli de població del municipi de Castellbell i el Vilar (Bages)
 Les Comes (Castellterçol)
 Les Comes (Cellers)
 Les Comes (Figuerola d'Orcau), indret del municipi d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Les Comes (Marçà)
 Les Comes (Muntanyola), enclavament del municipi de Muntanyola, dins del de Santa Eulàlia de Riuprimer
 Les Comes (Puig-reig), masia del municipi de Puig-reig, casal familiar de l'arquebisbe Arnau Sescomes.
 Les Comes (Sant Feliu de Guíxols), nucli de població del municipi de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
 Les Comes (Sant Martí de Centelles)
 Les Comes (Serradell)
 Les Comes (Sils), nucli de població del municipi de Sils (la Selva)
 Les Comes (Sossís)
 Les Comes (Súria), masia de Cererols
 Les Comes (Talarn)
 Les Comes (Torallola)
 Les Comes (Torrefarrera), nucli de població del municipi de Torrefarrera (Segrià)
 Les Comes (Vallcebre), nucli de població del municipi de Vallcebre (Berguedà)